Javier Lozano Alarcón (1962), Mexicaans politicus en jurist
Javier Lozano Chavira (1971), Mexicaans voetballer